Горде́евка — топоним:

Населенные пункты

Казахстан 
 Гордеевка — село, Буландынский район Акмолинской области.

Россия 
 Гордеевка — село, Троицкий район Алтайского края.
 Гордеевка — село, административный центр Гордеевского района Брянской области.
 Гордеевка — село, Кореневский район Курской области.
 Гордеевка — деревня, Ковернинский район Нижегородской области.
 Гордеевка — микрорайон Нижнего Новгорода, бывшее село Балахнинского уезда Нижегородской губернии.
 Гордеевка — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Реки 
 Гордеевка — река в России, протекает в Ульяновской области.